Die Nigeria Professional Football League 2021/22 war die 51. Saison der höchsten nigerianischen Spielklasse im Fußball. Die Saison startete am 17. Dezember 2021 und endete am 17. Juli 2022. Titelverteidiger war Akwa United.

Mannschaften

Tabelle

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

Weblinks 
 Nigeria Professional Football League 2021/22 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Nigeria Professional Football League 2021/22 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22